«Вальс шампанского» () — американская кинокомедия 1937 года, поставленная режиссёром А. Эдвардом Сазерлендом.

Премьера фильма состоялась в Копенгагене .
Фильм был в прокате в СССР, в частности, в блокадном Ленинграде в 1942 году

Слоган 
«As gay and sparkling as a champagne cocktail!»

Сюжет 
Глэдис Свортаут, прима Метрополитен Опера, играет Эльзу Штраус, дочь знаменитого австрийского композитора, создавшего множество вальсов. Руководитель джазового оркестра Баззи Белью приезжает со своими музыкантами в Вену и даёт множество концертов. Репертуар оркестра приходится по вкусу местным жителям и вскоре по всему городу начинают играть джаз вместо вальсов. Эльза, стоящая во главе семейного бизнеса, приходит к Баззи, чтобы попросить его уехать из города. Но молодые люди очень приглянулись друг другу, и это привело к гармоничному «браку» двух музыкальных стилей.

В ролях 
  — Эльза Штраусс
 Фред Макмюррей — Баззи Белью
 Джек Оуки — Гарри Галахер 
  — Ларри 
  — Анна 
  — Макс Шнеллинек 
 Фриц Лейбер — Франц Штраусс 
  — графиня Маришка 
  — Карл Либерлих

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1937 года
Фильмы на английском языке
Трофейные фильмы в СССР